

Sigle 
 Gaz de France
 Generatore di funzioni
 Geographic Data Files
 Guardia di Finanza
 Guadagno di funzione, campo di studio della virologia

Codici 
 gdf – codice ISO 639-3 della lingua guduf-gava

Altri progetti